Hordak es una banda de folk black metal procedente de Madrid (España).

Historia 
Hordak fue fundada en 2002 por Winter War y Autumn War. Según los integrantes su música se denomina pagan metal celtíbero. El nombre «Hordak» proviene de uno de los villanos de la serie de dibujos animados Masters del Universo. Según los miembros del grupo fue elegido por la «conexión entre su infancia y sus actuales ideales». Hordak considera su estilo musical el equivalente ibérico del viking metal en Escandinavia o del pagan metal de los países de Europa Oriental.

Estilo 
Su música destaca por la manera en que combinan el sonido épico con elementos tanto del Death metal como el Black metal. Su estilo ha llegado a compararse con el de grupos como Amon Amarth.

Miembros 
 Autumn War - Voz y guitarra
 Winter War - Guitarra
 A. Mansilla - Bajo
 J. Sierra - Batería

Otros miembros

Para el disco Padre (2016) 
 José Luis Frías - flauta en “Soaring”
 Laura Camón Botella - violín en “Padre”
 Wulfstan (Forefather) - letra y voz en “Father Sun – Father Dragon” y voz en “Bloodline Of The Wolves”

Discografía 
 Demo (2003)
 War has Just Begun (2005)
 The Last European Wolves (2006)
 Under the Sign of the Wilderness (2011)
 Padre (2016)

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de Hordak
 Hordak en Encyclopaedia Metallum
 Perfil de Hordak en bandcamp

Grupos de black metal de España
Grupos de folk metal de España
Grupos de viking metal